El Estadio Alejandro Ortea es un campo de fútbol situado en Noreña, España, donde juegan habitualmente el Condal Club y sus categorías inferiores. Tiene capacidad para 2.000 personas. La superficie de este terreno de juego es de hierba natural.

Estuvo a punto de producirse un cambio en su superficie a hierba artificial, que no llegó a darse por diferencias entre el presidente del Condal, Miguel Ángel Redondo, y el ayuntamiento de Noreña. Esto acabó con la dimisión del presidente del club.

Alejandro Ortea
Alejandro Ortea
Alejandro Ortea
Deporte en Noreña
Arquitectura de 1974
España en 1974